Hellend vlak (mechanica), begrip uit de mechanica
Hellend vlak (scheepvaart), type scheepslift
Hellend vlak (retoriek), argument gebruikt in de retoriek